Proxius är ett släkte av insekter. Proxius ingår i familjen barkskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Barkskinnbaggar
Proxius